Чемпионат Кипра сезона 2012/13 года — 75-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняло участие 14 команд. Титул чемпиона не смог защитить клуб «АЕЛ» из Лимасола.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Участники

Первый раунд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Второй раунд

Плей-офф за чемпионство

Результаты матчей

Плей-офф за 5—8 места

Результаты матчей

Плей-офф за выбывание

Результаты матчей

Бомбардиры

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Чемпионат Кипра по футболу 2012/2013 (RSSSF)

2012/2013
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт на Кипре в 2012 году
Спорт на Кипре в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013